Luhmann ist der Nachname folgender Personen:

 Frank Luhmann (* 1986), deutscher Politiker (CDU)
 Hans-Jochen Luhmann (* 1946), deutscher Umweltforscher
 Heinrich Luhmann (1890–1978), deutscher Pädagoge und Heimatdichter
 Niklas Luhmann (1927–1998), deutscher Soziologe

Siehe auch: